Mieli ima više značenja:
 Mieli, Caserta
 Mieli, Udine